Nystaden kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nystaden (Bylderup Sogn) – en bebyggelse i Bylderup Sogn, Aabenraa Kommune
 Nystaden (Christians Sogn) – en bebyggelse i Christians Sogn, Sønderborg Kommune
 Nystaden (Flensborg) – en bydel i Flensborg